Feistritzgraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Feistritzgraben (Gemeinde Bad St. Leonhard), Streusiedlung der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Feistritzgraben (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortschaft der Gemeinde Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Feistritzgraben (Gemeinde Sankt Peter), Katastralgemeinde von Sankt Peter ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark

Gewässer:
 Feistritzgraben (Mur), rechter Zufluss der Mur bei Rothenthurm, Sankt Peter ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch:
 Feistritz